Norway Chess 2014 — другий міжнародний шаховий турнір, що проходив з 2 по 13 червня 2014 року в місті Ставангер (Норвегія).

Регламент турніру 
Категорія турніру — ХХІ (середній рейтинг — 2773,8).

Розклад змагань 
 Ігрові дні: 2 (бліц), 3-5, 7-10, 12-13 червня
 Вихідні дні:  6, 11 червня

Початок партій: бліц 18-00 год, 1-8 тури в 16-30 год, 9 тур в 15-30 (час Київський)

Контроль часу 
 120 хвилин на 40 ходів, 60 хвилин на 20 наступних ходів, 15 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на  хід починаючи з 61-го.

Критерії розподілу місць 
 1. Коефіцієнт Зоннеберга-Бергера;
 2. Кількість виграних партій
 3. Кількість виграних партій чорними фігурами;

Учасники 

жирним  —  місце в рейтингу станом на червень 2014 року

Бліц-турнір жеребкування 
Для визначення стартових номерів учасників, замість традиційного жеребкування був проведений бліц-турнір (контроль часу: 4 хвилини + 2 секунди на хід).

Підсумкова таблиця бліц-турніру 

Сергій Карякін посів третє місце за рахунок більшої кількості зіграних партій чорними фігурами, Володимир Крамник  випередив  Фабіано Каруану за рахунок більшої кількості перемог чорними фігурами (одна проти жодної).

Рух за турами

Турнірна таблиця

Підсумковий розподіл місць 
  Сергій Карякін - 6
  Магнус Карлсен - 5½
  Олександр Грищук - 5
  Фабіано Каруана - 4½
  Веселін Топалов - 4½
  Левон Аронян - 4
  Петро Свідлер - 4
  Аніш Гірі - 4
  Володимир Крамник - 4
  Сімен Агдестейн - 3½

Посилання  
 Офіційний  сайт турніру  
 Турнір на  ChessPro.ru  
  Онлайн на chessdom.com  
  Форум на ChessPro.ru  
 Рейтинг ФІДЕ (поточний)

Примітки 

Шахові турніри 2014
Ставангер (шаховий турнір)
Червень 2014